Энн Тенни (; род. 1954, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийская актриса.

Биография 
Тенни начала свою карьеру в 1979 году. Она замужем за актёром Шейном Уитингтоном, у них есть ребёнок.

Фильмография

Награды 
 1985: премия Logie Awards в номинации «Самая популярная личность на австралийском телевидении»
 1986: премия Logie Awards в номинации «Самая популярная актриса многосерийного или полнометражного телефильма»

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Австралии